Mittbach ist ein geographischer Name:

 Mittbach (Isen), Kirchdorf von Markt Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Mittbach (Isen, Fluss), linker Zufluss der Isen nach der Schrollenmühle von Isen, Landkreis Erding, Bayern